Бос — () фактичний лідер політичної партії (Демократичної чи Республіканської) штату, міста, графства і т.п. 
 Бос — персонаж у відеоіграх, що відрізняється особливою силою чи рідкістю у грі.
 Бос босів — термін, який позначає надзвичайно впливового злочинного боса сицилійської або американської мафії.
 Злочинний бос — особа, яка перебуває на чолі злочинної організації.

Див. також 
 Босс